

Patronymie 

 Subhash Kak (1947-), un informaticien indien.

Toponymie 

 Boeung Kak, un ancien étang du Cambodge.
 Kak, village du Cameroun situé dans le département du Haut-Nyong et la région de l'Est.

Sigle 
KaK peut désigner :
 KaK (où KaK signifie Kagou Anti Krosoft), un virus informatique de 1999.

Autre 
Kak peut aussi désigner :
 Kak, un groupe américain de musique.